Miejscowości w Polsce:
 Szubsk Duży
 Szubsk-Towarzystwo